

Geografia

Italia
Malborghetto-Valbruna – comune della provincia di Udine
Malborghetto di Boara – frazione di Ferrara
Malborghetto – frazione di Roma Capitale a ridosso del comune di Sacrofano: in essa si trova l'arco di Malborghetto
Borgo Malborghetto – frazione di Fiumicello Villa Vicentina in provincia di Udine